Jacques Rose peut désigner :
 Jacques Rose, né en 1947, indépendantiste québécois ;
 Jacques Rose, né en 1947, joueur de football français.